Иблис — имя джинна в исламе, который был низвергнут с небес и стал врагом Аллаха и людей, сбивая верующих с верного пути.

 Иблис — стихотворная пьеса, трагедия в четырёх действиях азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида, написанная в 1918 году.
 Иблис — бессмертное существо, один из главных героев в игре Sonic the Hedgehog 2006.